Au moins quatre navires de la Marine française ont porte le nom dHébé, d'après la déesse grecque du même nom :
 l'Hébé, une frégate de cinquième rang de 34 canons lancée en 1757 ;
 l'Hébé, une frégate de 38 canons de la classe du même nom, lancée en 1782 ;
 l', une corvette de sixième rang portant 20 canons lancée en 1808 ;
 l', une goélette corsaire lancée en 1812 et capturée en 1813.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française